Бела вода може да се отнася за:

 Бела вода, село в община Крушевац;
 Бела вода, село в община Прокупле;
 Бела вода, бивше село, сега квартал на Перник.